Yum! Brands, een onderneming op het gebied van fastfood
 Yum (band), een Belgische lo-fi electro-rockband
 Yum (software), een command-line-interface voor de RPM Package Manager